Mamikonjan steht für:
 Mamikonjan (Adelsgeschlecht), armenisches Adelsgeschlecht

Mamikonjan ist der Familienname folgender Personen:
 Grigor I. Mamikonjan († 685), armenischer Fürst
 Grigor II. Mamikonjan († 748), armenischer Ischchan
 Hamasasp IV. Mamikonjan († 661), armenischer Fürst
 Muschegh I. Mamikonjan (4. Jh.), armenischer Sparapet
 Muschegh II. Mamikonjan († 593), armenischer Adliger und Marzban
 Muschegh IV. Mamikonjan († 654), armenischer Adliger und Ischchan
 Wahan Mamikonjan (387–451), armenischer Heerführer, Märtyrer und Heiliger
 Wahan I. Mamikonjan, armenischer Fürst (Marzban)